Maydanshakhr är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Wardak, i den nordöstra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Maydanshakhr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Maydanshakhr är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Qōl-e Gird Sar,  meter över havet,  kilometer söder om Maydanshakhr. Runt Maydanshakhr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Maydanshakhr består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Wardak (provins)